Архиепархия Гувахати () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Гувахати, Индия. В митрополию Гандинагара входят епархии Бонгайгаона, Дибругарха, Дипху, Итанагара, Миао, Тезпура. Кафедральным собором архиепархии Гувахати является церковь святого Иосифа.

История 

30 марта 1992 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Opitulante quidem, которой разделил епархию Шиллонга-Гаухати на архиепархию Шиллонга и епархию Гувахати. В этот же день епархия Гувахати вошла в митрополию Шиллонга.

10 июля 1995 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Indorum ecclesiales, которой возвёл епархию Гувахати в ранг архиепархии.

10 мая 2000 года архиепархия Гувахати передала часть своей территории для возведения новой епархии Бонгайгона.

Ординарии архиепархии 

 архиепископ Томас Менампарампил (30.03.1992 — 18.01.2012);
 архиепископ John Moolachira (18.01.2012 —).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Opitulante quidem  
 Булла Indorum ecclesiales

Ссылки 

 Информация  

Гувахати